

Persone 
Eugen von Lommel – fisico tedesco
Ulli Lommel – attore e regista tedesco

Altro 
Lommel – comune belga
Funzioni di Lommel – funzioni matematiche